Suman steht für:

 Suman (Gericht), ein philippinischer Reiskuchen
 Suman (Noemuke), ein indonesisches Dorf im Desa Noemuke im Distrikt Süd-Amanuban in Westtimor

Suman ist der Familienname folgender Personen:
 Amita Suman (* 1997), nepalesisch-britische Schauspielerin
 Mariana Suman (* 1951), rumänische Leichtathletin
 Naciye Suman (1881–1973), türkische Fotografin